Айеша Такиа (, ; род. 10 апреля 1986 года, Бомбей) — индийская , снимавшаяся в фильмах на хинди (Болливуд).

Биография 
Айеша Такиа родилась 10 апреля 1986 года в Мумбаи. Её отец по национальности — гуджаратец, а мать наполовину англичанка и наполовину маратхка. У неё есть младшая сестра по имени Наташа. Айеша училась в школе святого Антония в Чембуре. Её любимые актёры с детства Амитабх Баччан, Аамир Кхан и Шахрух Кхан, а её любимые актрисы Шридеви и Рани Мукерджи.

Карьера 
Её карьера в кино началась в 2004 году с фильма . За этот фильм она получила премию Filmfare Awards в номинации «лучший дебют года». Её роль молодой вдовы в фильме  была высоко оценена критиками. В 2009 году она снялась в боевике «Особо опасен», который имел огромный успех в прокате.

Однако после выхода Aap Ke Liye Hum, который провалился в прокате, актриса решила оставить кино ради семьи и приобрела популярность в социальных сетях.

Личная жизнь 
С 1 марта 2009 года Айеша замужем за ресторатором Фарханом Азми. У супругов есть сын (род.06.12.2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки